Евге́ний Серге́евич Абра́менко (; 26 февраля 1987, Витебск) — белорусский биатлонист. Занимается биатлоном с 1996 года. Член олимпийской сборной команды Белоруссии по биатлону на Олимпиаде в Ванкувере. Живёт в Витебске.

Уже завершил карьеру биатлониста!

Достижения 
 Чемпион мира среди юниоров в индивидуальной гонке на 15 км Валь-Мартелло 2007
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в эстафете Преск Айл 2006
 Кубок мира:
 Высшее место:
 52-е место в общем зачёте в сезоне 2010/2011 (113 очков)
 19-е место в личных гонках
 Участник Олимпийских игр 2010 и 2014.

Спортивная карьера 
Занимается биатлоном с 1998 года.

Юниорские достижения

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах Мира

Участие в Чемпионатах Европы

Карьера в Кубке Мира 
 Дебют в кубке мира - 3 декабря 2008 года в индивидуальной гонке в Эстерсунде - 73 место

Общий зачёт в Кубке мира 
 2008-2009 - 107-е место (1 очко)
 2009-2010 - 70-е место (51 очко)
 2010-2011 - 52-е место (113 очков)
 2011-2012 - 87-е место (18 очков)
 2012-2013 - 79-е место (21 очко)
 2013-2014 - 62-е место (51 очко)

Ссылки 
 Профиль IBU
 Профиль на www.biastat.com
 Профайл спортсмена на сайте Белорусской федерации биатлона
 Профайл спортсмена на сайте Украинской  федерации биатлона

Биатлонисты Белоруссии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года